Sukhoi Log (en rus: Сухой Лог) és una ciutat de la província de Sverdlovsk, a Rússia, segons el cens del 2021 tenia 33.048 habitants.

Referències 

Ciutats de la província de Sverdlovsk